Мисовка () — село в Яловенском районе Молдавии. Наряду с сёлами Гангура, Александровка и Хомутяновка входит в состав коммуны Гангура.

История 
Село основано в 1908 году генералом Мисовым. Храм села освящён в день св. Николая— 22 мая.

Наиболее бурное развитие села было в 80-е годы XX века.

География 
Село расположено на высоте 76 метров над уровнем моря. По центру села протекает речка, которая является левым притоком реки Ботна. Основная часть села расположена в низине по обе стороны речки.

Рядом с селом находятся 2 карьера (глиняный и песчаный)

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Мисовка проживает 563 человека (302 мужчины, 261 женщина).

Этнический состав села:

Экономика 
Через все село проложена асфальтированная дорога регионального значения R32.

 
Ближайшая железнодорожная станция находится в 2 километрах от села. У окраины села имеется водохранилище, в котором промышляют рыболовством.

С 2011 года в селе начато производство древесного угля.

Инфраструктура 
В селе есть русская гимназия, в которой также с 2014 года учатся дети с села Александровка, из-за проведенной оптимизации и закрытии Александровской гимназии в 2010 году.

Также имеются магазин, дом культуры, библиотека, медпункт.

В 2002 году был восстановлен центральный мост, разрушенный ранее от наводнения.

В 2006 году был восстановлено водоснабжение всего села прерванное в 90-е.

В 2011 началась частичная газификация.

В 2014 году была отстроена автобусная остановка в центре села.

Связь 
В 2006 году компанией «Moldtelecom» в селе была модернизирована линия телекоммуникации. Стандартную телефонную линию заменили на беспроводные стационарные терминалы «CDMA».

Вследствие модернизации изменился код доступа к абонентам 0-268-94-5-ХХ.

Покрытие села мобильными операторами: «MOLDCELL», «ORANGE», «Unite».

В 2012 году была установлена телекоммуникационная вышка «Unite», благодаря чему в населенном пункте осуществляется доступ к интернету через 3G.

Примечания 

Населённые пункты Яловенского района